CHX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Captain Manuel Nino, Changuinola, Panama